Siège de Naples (536)
 Siège de Naples (542-543)
 Siège de Naples (1528)
Naples